Michel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ellinor Michel
 François Michel